Der ICC Cricket World Cup Qualifier 2009 war das Qualifikationsturnier für den Cricket World Cup 2011, das vom 1. bis zum 19. April 2009 in Südafrika ausgetragen wurde. Es war zugleich das neunte Qualifikationsturnier, das zu einer Weltmeisterschaft ausgetragen wurde. Im Finale konnte sich dabei Irland gegen Kanada mit 9 Wickets durchsetzen. Neben diesen beiden Mannschaften konnten sich Kenia und die Niederlande für das Endrundenturnier qualifizieren.

Teilnehmer 
An dem Turnier haben insgesamt 12 Mannschaften teilgenommen. Davon qualifizierten sich die sechs Mannschaften der Division 1 der World Cricket League:

Beim Turnier der zweiten Division der World Cricket League im Jahr 2007 qualifizierten sich:

Beim Turnier der dritten Division der World Cricket League im Jahr 2009 qualifizierten sich:

Format 
In der Vorrunde wurden die Mannschaften in zwei Gruppen aufgeteilt, die jeweils sechs Mannschaften aufwiesen. Die jeweils ersten vier einer Gruppe qualifizierten sich dann für das Super Eight, wo jede Mannschaft noch gegen die vier Mannschaften aus der anderen Gruppe spielte und die Ergebnisse aus der Vorrunde gegen die dort qualifizierten Mannschaften mit in diese Runde übernahm. Die ersten vier dieser Gruppe erhielten ODI-Status für vier Jahre und qualifizierten sich neben dem Cricket World Cup 2011 für den ICC Intercontinental Cup 2009–2010. Die Fünft- und Sechstplatzierten der Super Eight erhielten ebenfalls ODI-Status für vier Jahre und qualifizierten sich auch für den Intercontinental Cup. Anschließend wurden noch Platzierungsspiele ausgetragen, wobei der Erst- und Zweitplatzierte das Finale austrug, der Dritt- und Viertplatzierte um den dritten Platz spielten. usw. Auch die Mannschaften die in der Vorrunde ausgeschieden waren spielten eine Platzierungsrunde aus um die Teilnahme an den zukünftigen Divisionen der World Cricket League und des ICC Intercontinental Shield 2009–2010 zu klären. Damit wurden insgesamt 54 Spiele ausgetragen.

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit jeweils sechs Teams ausgetragen, wobei sich jeweils die ersten vier einer Gruppe für das Super Eight qualifizierten. In den Tabellen finden folgende Bezeichnungen Verwendung:
Spiele
Siege
Niederlagen
Unentschieden
NR No Result
Punkte
NRR Net Run Rate

Gruppe A 
Tabelle

Gruppe B 
Tabelle

Super Eight 
Tabelle

Die Grün markierten Länder haben sich für den Cricket World Cup 2011 qualifiziert.

Platzierungsspiele

Platzierungsrunde um die Plätze 9 bis 12

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale 

2009
Internationale Cricket-Saison 2009
Cricket-Wettbewerb in Südafrika